Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1974 года () прошёл с 30 марта по 13 апреля .

 — Харм Вирсма

 — Сес Варкевиссер

 — Питер Бергсма

Ход турнира 
Харм Вирсма и Сес Варкевиссер, а также Jeroen Goudt с первого тура вышли в лидеры турнира, после 2-го у них было по три очка. В третьем в лидерах Goudt и Вирсма — 5 очков, после 6-го Вирсма вышел в единоличные лидеры, оставаясь в таком статусе до конца чемпионата.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1974 год в шашках
Март 1974 года
Апрель 1974 года
Спорт в Нидерландах в 1974 году